Spillets regler er en dansk film fra 2008.

Medvirkende 
Peter Gantzler
Henrik Prip
Stine Stengade
Niels Weyde
Signe Vaupel
Morten Aaskov Hemmingsen
Tina Gylling

Eksterne henvisninger 
 

Dramafilm fra Danmark
Danske film fra 2008
Film fra Danmark (administrationskategori)